Jelševec (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Jelševec (Mokronog - Trebelno), een plaats in de Sloveense gemeente Mokronog - Trebelno